The Acappella Swingers sono stati un gruppo musicale vocale fondato a Catania nel 2005. Esponenti di spicco del doo-wop, cantano rigorosamente a cappella.

Il loro repertorio si rifà ai classici degli anni cinquanta come Rama-Lama-Ding-Dong, Who Put the Bomp in the Bomp-Bomp-Bomp, The Wanderer ed altre.

Storia
Nel 2008 il gruppo, nella originaria formazione composta da 5 elementi, (Dario Greco, leader e fondatore del gruppo, Gemma La Pergola, Marco Tinnirello, Michael Lauria, Elisa Caudullo) esordiscono a livello nazionale partecipando alla prima edizione del talent show televisivo X Factor su Rai 2. Si esibiscono durante la terza puntata del 25 marzo cantando Unchained Melody, ma non superano l'esame del televoto che premia la cantante napoletana Silvia Aprile.

Dopo l'esperienza di X-Factor si dedicano alla registrazione del loro primo album, prodotto dall'etichetta discografica indipendente Waterbirds, di Maria Midulla, madre di Francesco Virlinzi, fondatore dell'etichetta Cyclope Records. Il cd, avallato anche dalla produzione artistica di Toni Carbone dei Denovo si intitola "Let's on Doowop" e ripropone i classici dello stile, più due brani inediti: You e Serenade Blue Moon.

Nel 2009 il brano You viene selezionato dalla Crystal Ball Records, etichetta discografica statunitense, ed inserito nella compilation di brani doo-wop Doo Wopin' Around the World Vol. I, che raccoglie 28 brani di gruppi provenienti da tutto il mondo.

Nel 2009 partecipano al 10º Festival della nuova canzone siciliana con un brano inedito in dialetto scritto da Michael Lauria dal titolo Quannu puru i spini mi parunu ciuri, classificandosi al 6º posto su 30 artisti, molti di caratura nazionale quali Lautari, Tinturia, Rita Botto, Qbeta, Archinuè, Alfio Antico, Francesca Alotta, Patrizia Laquidara e il vincitore del festival Mario Incudine.

Sempre con la Waterbirds, nel dicembre dello stesso anno pubblicano il secondo cd, dedicato stavolta al Natale. L'album intitolato "Merry Christmas" ripropone 8 classici natalizi rivisitati in chiave doowop, cantati rigorosamente a cappella.

Nel 2010 Michael Lauria lascia il gruppo che diventa quindi un quartetto.

Nel settembre 2011 salgono sul palco di Etna Comics, accompagnando con il supporto vocale temporaneo di Giorgia Spadaccini la band "La mente di Tetsuya", il Maestro Vince Tempera, Luigi Albertelli e Silvio Pozzoli nelle loro esibizioni. Lo spettacolo verrà riproposto nell'ottobre dello stesso anno sul palco del Lucca Comics & Games.

Nel novembre 2011 Gemma La Pergola viene sostituita, come quarta componente, da Antonella Leotta.

Nel 2012 partecipano alla registrazione del cd "Italia Talìa" (Universal Music) dell'amico e noto cantautore ennese Mario Incudine; a febbraio partecipano a Casa Sanremo manifestazione musicale parallela al Festival di Sanremo.
In marzo Serenade Blue Moon, loro brano inedito, viene selezionato dalla Crystal Ball Records ed inserito nel secondo volume della compilation di brani doo-wop Doo Wopin' Around the World.
Il 23 luglio pubblicano il loro terzo lavoro discografico intitolato Swing to the moon, un EP che contiene 5 tracce inedite.

Nell'estate 2013 partecipano al Summer Jamboree (Senigallia) ed al Maverick Festival (Crotone); due eventi musicali internazionali, incentrati sulla cultura e la musica degli anni quaranta e cinquanta.

Formazione

Ultima
Dario Greco
Teresa Raneri
Federica Comis
Alessandro Spagna

Altri componenti
Fabrizio Giuffrida (2005-2006)
Claudia Calà (2005-2006)
Marco Aliotta (2006-2007)
Cristina Marano (2006-2007)
Michael Lauria (2007-2010)
Gemma La Pergola (2005-2011)
Giorgia Spadaccini (2011)
Marco Tinnirello (2005-2014)
Antonella Leotta (2011-2014)
Elisa Caudullo (2007-2014)

Discografia

Album in studio
2008 - Let's on Doo-wop
2009 - Merry Christmas

EP
2012 - Swing to the Moon

Collaborazioni
 Qbeta nel brano "Zanzare" (cd "Ognittanto", Altipiani records - 2007)
 Mario Incudine nel cd "Italia talìa" (Italia talìa, Universal - 2012)
 Paolo Miano nel brano "Talkin' about love" (cd "Kokorozashi" - 2013)

Note

Altri progetti 

Gruppi e musicisti della Sicilia
Partecipanti al Festival della nuova canzone siciliana